Mindestens drei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Cherub nach den Cherubim (Engeln).

 die erste HMS Cherub war eine Sloop mit 424 Tonnen und 18 Kanonen, die 1806 vom Stapel lief und 1820 (?) ausgemustert wurde.
 die zweite HMS Cherub war ein Kanonenboot, das 1860 vom Stapel lief und 1890 verkauft wurde.
 die dritte HMS Cherub war ein Kanonenboot (?), das in den 1920ern im Fernen Osten stationiert war.

Cherub